Дирів Анатолій Борисович — народний депутат України 7-го скликання.
 Дирів Ігор Олександрович (1948—2019) — український радянський футболіст, що грав на позиції нападника або атакувального півзахисника, по завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Дирів Орест Ігорович — солдат Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
Прізвища